Mitologia grega
 Lico ou Deucalião — filho de Prometeu e Climene
 Lico, apelido de Antônio Nunes — jogador de futebol brasileiro, ponta-esquerda do Flamengo na década de 1980
 Lico (irmão de Nicteu) — antigo rei da cidade de Tebas
 Lico (filho de Pandião) — filho de Pandião II, associado aos Mistérios de Elêusis

Topônimos
 Rio Lico — rio da antiga região da Frígia, na atual Turquia, atualmente conhecido como Çürüksu

Desambiguação